Кля́тва — торжественное обещание или торжественное заверение.

«Я не оскверню этого священного оружия и не покину в рядах моего товарища. Я буду защищать не только то, что свято, но и то, что не свято, как один, так и вместе с другими. Я передам потомкам отечество не униженным или уменьшенным, но возросшим и в положении улучшенном сравнительно с тем, в каком я его наследовал. Я буду почитать решения мудрых. Я буду повиноваться законам, которые были или будут народом приняты, и если кто вздумает нарушить их, я не должен того допускать, и стану защищать их, все равно придётся ли мне делать это одному или будут со мною другие. Я буду чтить верования».

В древнегреческой мифологии олицетворением клятв являлась Стикс — также река в Аиде, клятва водами которой считалась самой страшной (Hes. Theog. 775—806).
Посмертная кара за клятвопреступление упоминается в «Илиаде» в самом тексте клятвы (Ил. III 279).

Историк Иосиф Флавий писал о древнеиудейской секте ессеев: «Они известные своей верностью и точностью, и они проповедуют мир. Все, что они говорят, вернее всякой клятвы. Они избегают клятв и считают их хуже лжесвидетельства. Они говорят, что человек, которому нельзя верить на слово (без клятвы), уже осужден».

В языческой Руси «клятва оружием» (традиция, связанная с определёнными мифологическими представлениями) была элементом раннегосударственной политической культуры и формирующейся дипломатии.

Отношение религии к клятве 

В новозаветной Нагорной проповеди Иисус Христос прямо запрещает клясться.  Однако существуют интерпретации, говорящие, что Православная Церковь допускает клятву по требованию государственной власти, например принесение присяги сюзереном, военнослужащим или судьей; и считает греховным употребление клятвы во взаимных отношениях между людьми.РПЦ отрицательно относится к клятве на Библии.

Судебная клятва 
Во многих странах при даче свидетельских показаний было законодательно предусмотрено произнесение религиозной клятвы "Сэр, Вы клянётесь говорить правду и только правду?". Позднее стали предлагать на выбор произнесение религиозной клятвы или «простого подтверждения» (то есть без формулы «да поможет мне Бог»).

В российском судопроизводстве подобная формула не предусмотрена — вместо неё дающий показания предупреждается об ответственности за дачу ложных показаний.

Примечания

См. также 

 Присяга
 Обет (клятва, данная Богу)
 Клятва Гиппократа
 Клятвопреступление

Ссылки